Тази страница представлява списък, който включва всички белгийски пилоти, които са вземали участие в световния шампионат на Формула 1, както техните резултати и статистики.

Първият белгийски пилот участвал във Формула 1

Световни шампиони 
Белгийски пилот все още не е ставал световен шампион във Формула 1.

Резултати на белгийските пилоти във Формула 1 
 до сезон 2022 включително

Източници 
 www.statsf1.com